La sandracca è una  resina vegetale ricavata dalla Tetraclinis articulata.

Il nome può significare anche:
 Realgar – nome alternativo dato al solfuro di arsenico nel Medioevo sulla scia di Vitruvio e Plinio il Vecchio
Minio di piombo – sinonimo considerato improprio